Битва при Бладенсберге () — сражение, состоявшееся 24 августа 1814 года между американским и британскими войсками в ходе Чесапикской кампании  Англо-американской войны, произошедшее в городе Бладенсберг, штат Мэриленд.

Разгром американцев в этой битве позволил британскому десанту под командованием генерала Росса и адмирала Коберна захватить столицу США, город Вашингтон. Британцы захватили огромную военную добычу и сожгли Капитолий, Белый дом и другие общественные здания. Это событие называют величайшим позором армии США.

Предыстория 
На этом этапе англо-американской войны англичане, освободившиеся от войны в Европе, начали подтягивать к восточному побережью США свои флотилии с десантами из Европы. Высадка многотысячных десантов превращалась не в рейды, а в полноценные сражения за захват важных стратегических городов, портов и крепостей американского восточного побережья. По сути, атлантическое побережье США, а в особенности залив Чесапик, в котором британцы властвовали безраздельно, превратился для США в полноценный восточный фронт.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сражения по алфавиту
Сражения Великобритании
Сражения США
Сражения в США
Англо-американская война 1812 года
Сражения 1814 года
Август 1814 года